Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) () — украинское религиозно-общественное объединение. Независимый консультативно-совещательный орган, решения которого носят рекомендательный характер.

История 

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций был учреждён в декабре 1996 года при Государственном комитете Украины по делам религий. В июле 2001 года Папа Римский Иоанн Павел II во время своего визита на Украину встретился с ВСЦиРО. В октябре 2009 года Совет Церквей провела выездное заседание в Иерусалиме, где встретилась с Министром иностранных дел и министром по делам религий Израиля. В октябре 2011 года состоялась встреча руководителей конфессий — членов Совета с послами и представителями посольств ряда иностранных государств, которые несут дипломатическую миссию на Украине, в частности США, Франции, Канады, Израиля, Великобритании, Германии, Польши и Ватикана. В апреле 2012 года делегация ВСЦиРО провела встречи в парламенте Канады и встретилась с премьер-министром Канады, а также провела встречи с должностными лицами, общественными и религиозными деятелями США.

Цели 
Основными целями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций является: координация межконфессионального диалога, объединения усилий Церквей и религиозных организаций по духовному возрождению Украины, координации межцерковного диалога как в Украине, так и за её пределами, участия в разработке проектов нормативных актов по вопросам государственно-конфессиональных отношений, содействие в реализации государственной политики в отношении религии и церкви, осуществления комплексных мероприятий благотворительного характера.
Важное значение в работе Всеукраинского совета церквей уделяется проблемам ментальности украинского народа, духовной деятельности церкви, нравственного воспитания. В состав Всеукраинского совета церквей входят представители религиозных организаций, зарегистрированных в Украине. Действуют постоянные и временные рабочие группы.

Члены 
1. Всеукраинский Союз Церквей евангельских христиан - баптистов (ВСЦ ЕХБ) - Антонюк Валерий Степанович - глава ВСЦ ЕХБ. 

2. Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ) – Ахмед Тамим – глава ДУМУ, муфтий Украины. 

3. Закарпатская реформатская церковь (ЗРЦ) – Зан-Фабиан Александр Александрович – глава Консистории ЗРЦ, епископ. 

4. Немецкая евангелически-лютеранская церковь Украины (НЕЛЦУ) - Павел Шварц – епископ НЕЛЦУ. 

5. Объединение иудейских религиозных организаций Украины (ОИРОУ)- Яков Дов Блайх – президент Объединения, Главный раввин г. Киева и Украины ОИРОУ. 

6. Православная Церковь Украины (ПЦУ) – Эпифаний (Думенко) – предстоятель ПЦУ, Митрополит Киевский и всея Украины. 

7. Римско-Католическая Церковь в Украине (РКЦ) – Виталий Кривицкий – епископ, ординарий Киевско-Житомирский. 

8. Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) – Святослав (Шевчук) – верховный архиепископ УГКЦ. 

9. Украинская Евангельская Церковь (УЕЦ) – Зайцев Александр Владимирович – старший епископ УЕЦ. 

10. Украинская Церковь Христиан Веры Евангельской (УЦ ХВЕ) – Паночко Михаил Степанович – старший епископ УЦ ХВЕ. 

11. Украинская епархия Армянской Апостольской Церкви (УЕ ВАЦ) – Маркос (Оганесян) – епископ УЕ ВАЦ. 

12. Украинская Лютеранская Церковь (УЛЦ) – Вячеслав Горпинчук – епископ УЛЦ. 

13. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата (УПЦ МП) – Онуфрий (Березовский) – предстоятель УПЦ МП, митрополит. 

14. Церковь адвентистов седьмого дня (ЦАСД) – Носов Станислав Викторович – президент УУК ЦАСД. 

15. Украинская Христианская Евангельская Церковь (УХЕЦ) – Падун Леонид Николаевич – старший епископ УХЕЦ. 

16. Украинское Библейское Общество (УБТ) – Комендант Григорий Иванович – президент УБТ.

Примечания

Литература 
 
 Релігієзнавчий словник. К., 1998.

Ссылки 
 Официальный сайт

Религия на Украине
Религиозные организации Украины